Partit de Salvació Nacional (del seu nom en turc Millî Selamet Partisi), partit polític històric de Turquia
 Moviment Socialista Popular, partit polític històric de Puerto Rico
 Moviment de la Societat per la Pau, partit polític d'Algèria
 Diputat del Parlament Escocès (del seu nom en anglès Member of the Scottish Parliament), distinció dels diputats del Parlament Escocès
 Maharashtra Sahitya Parishad, organisme rector de la llengua marathi a l'Índia
 Minero Siderúrgica de Ponferrada, empresa minera espanyola amb seu a Ponferrada
 Microsoft Project, programari de la suite Microsoft Office utilitzat per a la gestió de projectes
 Microsoft Paint, programa editor gràfic digital desenvolupat per Microsoft
 Manosa-6-fosfat (del seu nom en anglès Mannose 6-Phosphate), monosacàrid derivat de la manosa